Sex FM – polski sitcom w reżyserii Jakuba Miszczaka emitowany od 2 września 2007 w TV4. Akcja serialu rozgrywa się w stacji radiowej. Opowiada o relacjach damsko-męskich wśród członków ekipy stacji.

Opis fabuły 
Akcja serialu rozgrywa się w stacji radiowej. Fabuła programu opiera się głównie na relacjach damsko-męskich, do których dochodzi wśród członków ekipy stacji. Rozgłośnia podzielona jest na dwie części. Częścią produkcyjną zajmują się wyłącznie mężczyźni, natomiast za pracę spikerską odpowiedzialne są kobiety. Podział między naturalnym środowiskiem jednej i drugiej strony jest bardzo wyraźnie zaznaczony.

Obsada 
Reżyseria: Jakub Miszczak
Zdjęcia: Tomasz Lewandowski
Muzyka: Adam Bartnikiewicz

 Magdalena Kacprzak – Becia Nowicka
 Rafał Cieszyński – Michał
 Adrianna Jaroszewicz – Antonina Cudny
 Katarzyna Skoniecka – Ewa, kierownik produkcji
 Andrzej Niemirski – dyrektor Małecki
 Teresa Kwiatkowska – wdowa
 Mariusz Kiljan – Dudek
 Hacen Sahraoui – Stefano
 Grzegorz Borek – Zbylak

Spis odcinków

Bibliografia 
 

Polskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2007